Dit is een lijst van gemeentes in de staat Rio Grande do Sul (RS) in Brazilië.

Zie ook 
 Brazilië